The Ambassador est le titre de plusieurs œuvres :
 The Ambassador, comic strip d'Otto Soglow (1933) ;
 The Ambassador, série télévisée britannique (1998) ;
 The Ambassador, film documentaire danois de Mads Brügger (2011).